Pierre Jean Marie d’Orléans est un prince du sang français, membre de la maison d'Orléans.

Il est le seul fils du prince Eudes d'Orléans et d'Isabelle de Bauffremont-Courtenay.

Il est 76e dans l'ordre dans l'ordre de l'ordre de succession légitimiste et le 4e dans l'ordre de succession orléaniste au trône de France.

Il est né le  à Grasse.

Références 

Naissance en août 2003
Naissance à Grasse
Prince de sang royal français
Pierre